Las iniciales MDB pueden referirse a:
 Partidos políticos brasileños:
 Movimiento Democrático Brasileño (1965-1979);
 Movimiento Democrático Brasileño (2017-), entre 1980 y 2017 denominado Partido del Movimiento Democrático Brasileño;
 Banco multilateral de desarrollo (en inglés, multilateral development bank), un tipo de institución financiera internacional.

En la forma MdB, puede referirse a :
 Miembro del Parlamento Federal de Alemania (en alemán, Mitglied des Deutschen Bundestages);
 Teatro Municipal de Brno (en checo, Městské divadlo Brno).Mc's de Barrio''' (crew de raperos de origen argentino)